Завадзке () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшелецкий повят, Опольское воеводство. Население — 13 036 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Добродзень
 Гмина Емельница
 Гмина Колёновске
 Гмина Крупски-Млын
 Гмина Павонкув
 Гмина Велёвесь

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Опольского воеводства
Стшелецкий повет